Gheorghe Popescu peut désigner :
 Gheorghe Popescu (1919-2000), un joueur et entraîneur de football roumain ;
 Gheorghe Popescu (1967-), un footballeur roumain.